Свято-Георгіївський храм — храм Дніпропетровська єпархія УПЦ (МП), що розташоване у смт Юр'ївка Юр'ївського району Дніпропетровської області.

Адреса храму: Дніпропетровська область, смт Юр'ївка, Набережна вулиця, 9.

Історія 
Храм на честь святого великомученика Георгія Перемогонісця зведено у 1782 році коштом власника Георгія (Юрія) Герсеванова.

У храмі була відкрита бібліотека q церковно-парафіяльна школа.

Більшовицька влада закрила й зруйнувала храм.

У 1991 році храм почав відроджуватися. Існують плани на побудову нового типового храму Святого Георгія.

Джерела 
 Храм в честь великомученика Георгия Победоносца пгт. Юрьевка Днепропетровской области

Примітки 

Храми Дніпропетровської єпархії РПЦвУ
Православні храми Дніпропетровської області
Юр'ївка